Sepang (district), een district en stad in de Maleisische deelstaat Selangor
 Sepang (Blangkejeren), een bestuurslaag in Indonesië
 Sepang (Busungbiu), een bestuurslaag in Indonesië
 Sepang (Longkib), een bestuurslaag in Indonesië
 Sepang (Pampangan), een bestuurslaag in Indonesië
 Sepang (Taktakan), een bestuurslaag in Indonesië